Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2010 года прошёл 20-24 октября в Улан-Баторе (Монголия). В турнире приняли участие 16 спортсменов из 10 стран. Главный судья — Харм Вирсма, секретарь — Baasandavaa Ch.

Одновременно проводился первый Чемпионат Азии среди женщин. Турнир прошёл в основной программе и в блице.

Результаты

Основная программа 
В основной программе на первом этапе спортсмены были разбиты на две группы по 8 человек. В группах был проведён круговой турнир. По его итогам, игроки занявшие одинаковое место в группах, составляли пары, которые боролись за итоговое место. 

Чемпионом в четвёртый раз стал представитель Монголии Дул Эрдэнэбилэг. На втором месте представитель Казахстана Алишер Артыков, бронзу завоевал представитель Монголии Равжив Манлаи.

Группа А 

Набравшие по 11 очков игроки провели дополнительный матч-турнир в один круг.

Группа Б 

Набравшие по 10 очков игроки провели дополнительный матч-турнир в один круг.

 Финальные матчи

За 1-2 место Эрденбилег – Артыков 2-0

За 3-4 место Сарсекеев – Манлаи 0-2

За 5-6 место Баттулга – Чжэн Цэ 3-1

За 7-8 место Цю Хаочунь – Ганболд 1-3

За 9-10 место Алиев – Чжоу Вэй 0-2

За 11-12 место Abdul Ali Meqdad – Кавагути 2-0

За 13-14 место Нгуен Ван К. – Thone Sensouk 2-0

За 15-16 место Photideth – Tran D T. 2-0

Итоговое положение

Блиц

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Азиатской конфедерации шашек
 Результаты на сайте KNDB

Чемпионаты Азии по международным шашкам
2010 год в шашках
Чемпионаты Азии в 2010 году
Спорт в Монголии в 2010 году
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе
Октябрь 2010 года
Международные соревнования по шашкам в Монголии
Чемпионаты Азии в Монголии